Miejscowości w USA:
 Milburn – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Johnston
Gminy w USA:
 Milburn (ang. Milburn Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
W Wielkiej Brytanii:
 Milburn – miejscowość w Kumbrii (Anglia)